Pierre Biardeau
 Madeleine Biardeau